Giovanni Nicolucci, conosciuto come Giovanni da San Guglielmo, o Giovanni da Batignano (1552-1621) – religioso e presbitero italiano, appartenente alla congregazione dei Frati Scalzi di Sant'Agostino
 Giovan Battista Nicolucci, noto con lo pseudonimo di Giovan Battista Pigna (1529-1575) – umanista e letterato italiano
 Giustiniano Nicolucci (1819-1904) – antropologo, etnologo e archeologo italiano
 Ivano Nicolucci (1930-2002) – musicista e compositore italiano nell'ambito del liscio romagnolo
 Massimo Nicolucci (n. 1957) – politico italiano
 Matteo Nicolucci (n. 1972) – velista ed istruttore di vela italiano 
 Sabatino Nicolucci (n. 1946/1947) – gangster italo-canadese, collegato alla famiglia Rizzuto di Montreal

Pagine correlate 
 Nicoli